Tränkgraben ist ein Gewässername:

 Tränkgraben (Bankertsgraben), linker Zufluss des Bankertsgrabens (zum linken Teilungsarm Häfelesgraben oder Schlegelsbühlgraben der Altmühl) bei Hirschlach, Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Tränkgraben (Dürrach), rechter Zufluss der Dürrach vom Demeljoch, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Tränkgraben (Finzbach), linker Zufluss des Finzbachs vom Hohen Fricken bei der Hinteren Esterbergalm, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Tränkgraben (Kuchelbach), linker Zufluss des Kuchelbachs (zum Elmaubach, zur Linder) vor dem Elmaugries im gemeindefreien Ettaler Forst, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Tränkgraben (Möhrenbach), rechter Zufluss des Möhrenbachs bei Weilheim, Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Tränkgraben (Schliffbach), linker Zufluss des Schliffbachs (zur Weißach) an der Röhrelmoosalm,  Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Tränkgraben (Schörgenbach), linker Zufluss des Schörgenbachs bei Ismaning, Landkreis München, Bayern

Siehe auch:
 Tränkbach